Soldati es un apellido italiano y puede referirse a:

 Villa Soldati, barrio de la Ciudad de Buenos Aires;
 Villa Soldati, barrio de Bahía Blanca (ciudad);
 Barrio Soldati, conjunto habitacional en el barrio de Villa Soldati;
 Estación Villa Soldati, estación ferroviaria del barrio porteño homónimo;
 Lago Soldati, cuerpo acuático en el barrio porteño homónimo;
 José Francisco Soldati, un inmigrante suizo, creador del barrio porteño homónimo;
 Mario Soldati, novelista, periodista y director de cine italiano;
 Clase Soldati, grupo de fragatas de la Clase Lupo adquiridas por Irak previo a su guerra con Irán.